Miejscowości w Portoryko:
 Aguadilla – miejscowość w gminie Aguadilla
Gminy w Portoryko:
 gmina Aguadilla (ang. Aguadilla Municipio) w Portoryko